Gabrielle Delacour is een personage uit een van de boeken rond Harry Potter van de Engelse schrijfster Joanne Rowling.

Ze is de jongere zus van Fleur Delacour, de kampioene van Beauxbatons tijdens het Toverschool Toernooi (Triwizard Tournament) dat in het schooljaar 1994-1995 op Zweinstein georganiseerd wordt.
In de tweede proef van het Toernooi dient haar zus Fleur haar te redden. Wanneer Fleur daar niet in blijkt te slagen, wordt ze alsnog door Harry Potter uit het meer gered.

Net als haar zus heeft ze Glamorganabloed in haar aderen.

Familie Wemel 

Personage uit Harry Potter